Джалу:
 Джалу (оазис) — оазис на востоке Ливии
 Джалу (город) — селение в оазисе Джалу
 Джалу — возможно один из вымерших диалектов берберского языка ауджила, распространённый некогда в селении Джалу